Terekhovskiy Rayon är en kommun i Belarus.   Den ligger i voblasten Homels voblast, i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Omgivningarna runt Terekhovskiy Rayon är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Terekhovskiy Rayon är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Historiska indelningar i Homieĺs voblasć
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll